Falklandeilanden, een Britse eilandengroep in het zuiden van de Atlantische Oceaan
Falkland (Schotland), een plaats in Schotland
Falkland (North Carolina), een plaats in de VS